«За гранью возможного» () — название двух фантастических телесериалов.
 «За гранью возможного» — американский телесериал, который транслировался на канале ABC в 1963—1965 годах.
 «За гранью возможного» — американский телесериал, который транслировался на  канале Showtime в 1995—2002 годах.